Badovinci je lahko:
 Badovinci, Hrvaška
 Badovinci, Srbija